AGG steht als Abkürzung für:
 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
 Angoram Airport, East Sepik Province, Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Anti-Grain Geometry, eine freie Grafikbibliothek
 Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft
 Apostelakten, eine manichäische Sammlung apokrypher Apostelakten
 Arbeitsgemeinschaft Grafschaft Glatz, gegründet von Dieter Pohl (Heimatforscher)
 Arbeitsgemeinschaft katholischer Studenten- und Hochschulgemeinden
 Arbeitskreis Gelebte Geschichte, Schweizer Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs 

Agg ist der Name folgender Orte in Bayern:
 Agg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Agg (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim
 Agg (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein

Agg ist der Familienname folgender Personen:
 Lily Agg (* 1993), englische Fußballspielerin

agg. steht als Abkürzung für:
 Aggregat, die Zusammenfassung schwer unterscheidbarer Kleinarten, siehe Sammelart

Siehe auch:

Abkürzung